Gortahork ( (offiziell); dt. etwa: „Haferfeld“) ist ein Townland im County Donegal im hohen Nordwesten der Republik Irland.

Der Ort 
Gortahork liegt im Nordwesten der Grafschaft Donegal zwischen den Orten Gweedore und Dunfanaghy auf der Nationalstraße N56, die als Zirkularroute den Westen und Norden des Countys erschließt, und gehört zu dem Distrikt und alten Parish Cloughaneely, dessen zentraler Ort das etwa 5 km nordöstlich von Gortahork auf der N56 gelegene Falcarragh ist.

Da Gortahork in einer Gaeltacht-Region liegt, ist der irische Name Gort an Choirce die offizielle Bezeichnung des Ortes. Die Einwohnerzahl für den Ort wurde beim Census 2016 mit 185 Personen ermittelt. Parlamentarisch ist Gortahork Teil von Donegal South West.

Ungeachtet einer relativ hohen Einwohnerzahl in der urban area gibt es in Gortahork nur wenige Einkaufsmöglichkeiten abseits des Tagesbedarfs oder soziale Treffpunkte; zum Einkaufen, für Arztbesuche etc. ist es üblich, in das gegenüber Gortahork fast mondän wirkende Falcarragh zu fahren.

Kultur 
Über Irland hinaus bekannt wurde Gortahork durch das seit 2006 jährlich im Frühsommer hier veranstaltete Dokumentarfilm-Festival Guth Gafa.

Gortahork wird auch in den Anfangszeilen des Songs Lisdoonvarna von Christy Moore zitiert.

Persönlichkeiten

Söhne und Töchter 
 Cathal Ó Searcaigh (* 1956), auf Irisch schreibender Schriftsteller, Dichter und Dramatiker

Einwohner 
 Gerry Adams (* 1948), nordirischer Politiker

Weblinks 

 Website von guth gafa – International Documentary Film Festival (engl.)

Einzelnachweise 

Ort im County Donegal